Peter Morgan peut désigner :
 Peter Morgan, né en 1959, un joueur de rugby à XV international gallois ;
 Peter Morgan, né en 1963, un scénariste et producteur de cinéma britannique ;
 Peter Morgan, un producteur de cinéma américain ;
 Peter Morgan, un joueur américain de la crosse.